Сезон 2021/2022 — 57-й сезон для футбольного клуба «Бавария» Мюнхен в чемпионате Германии и 122-й со дня основания команды. «Баварцам» покорился абсолютный рекорд для топ-лиг — 10 чемпионств подряд.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

15 000 000

Зима 
Трансферные сделки не совершались.

0

Ушли из клуба

Лето 

0

Зима 

0

Общие убытки:15 000 000

Общая прибыль:0

Разница:15 000 000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд 

2-й раунд

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Бавария